Orășeni:
 Transilvania
 Orășeni () este un sat în comuna Mărtiniș, județul Harghita
 Moldova
 Orășeni-Deal, o localitate în județul Botoșani, Moldova, România
 Orășeni-Vale, o localitate în județul Botoșani, Moldova, România
 Schit-Orășeni, un sat în comuna Cristești, județul Botoșani
 Bucovina
 Orășeni, un sat reședință de comună în raionul Cozmeni din regiunea Cernăuți

Vezi și 
 Orăști (dezambiguizare)
 Orăștioara (dezambiguizare)
 Orăscu (dezambiguizare)

 Orășanu (nume de familie)

 Orăștie
 Vărășeni
 Vărădia

Toponime românești